Le terme mille-feuille ou millefeuille désigne plusieurs choses en français :
 Un mille-feuille ou millefeuille, pâtisserie faite de trois couches de pâte feuilletée.
 La mille-feuille ou millefeuille, Achillea millefolium L., espèce de plantes herbacées de la famille des Asteraceae.
 Le mille-feuille administratif désigne l'organisation territoriale de la France.
 Un mille-feuille argumentatif, ou mille-feuille argumentaire, est un type de sophisme.

Voir aussi 
 Mille-Feuilles, émission de télévision littéraire belge.